Глотовица — топоним:
 Глотовица — левый приток Кокшеньги. 
 Глотовица — название реки Черногрязка в нижнем течении.